Österåker kan syfta på:

Uppland
Österåkers kommun – en kommun i Stockholms län 1983–
Österåkers socken, Uppland – en socken i Uppland
Österåkers landskommun, Uppland – var en kommun i Stockholms län 1863–1951
Österåkers församling, Stockholms stift – var en församling i Svenska kyrkan i Stockholms stift –1992
Österåkers kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad som tillhör Österåker-Östra Ryds församling i Stockholms stift
Österåker-Östra Ryds församling – en församling i Stockholms stift 1992–
Anstalten Österåker, en sluten kriminalvårdsanstalt

Södermanland
Österåkers socken, Södermanland – en socken i Södermanland
Österåkers landskommun, Södermanland – var en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
Österåkers församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift
Österåkers kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Strängnäs stift som tillhör Österåkers församling
 Österåkers distrikt – ett distrikt i Vingåkers kommun 2016–
Österåker, Vingåkers kommun – en kyrkby i Österåkers socken, Södermanland och en småort i Vingåkers kommun

Norrbotten
Österåker, Bodens kommun – en tätort i Bodens kommun, Norrbottens län